Taguaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taguaí (ort), São Paulo, 
 Taguaí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar